Leptospermum jingera  — вид цветковых растений рода  семейства . Вид был описан в 1996 году в журнале Australian Systematic Botany. Согласно List of Rare Or Threatened Plants In Victoria, он имеет статус «уязвимого».

Ботаническое описание 
Кустарник до 2 м высотой с небольшими узкими листьями около 10 мм длиной и 3 мм шириной. Белые цветки с 5 округлыми лепестками появляются в ноябре-январе в естественных условиях произрастания вида.

Распространение 
Эндемик Виктории в Австралии.

Примечания 

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии